Ingria poate semnifica:
 Ingria, o regiune istorică din actuala Federația Rusă;
 Ingria, o comună în Provincia Torino, din Italia.